Capuano ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Capuano (* 1940), italienischer Regisseur
 Chris Capuano (* 1978), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ciro Capuano (* 1981), italienischer Fußballspieler
 Dave Capuano (* 1968), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Dom Capuano (* 1975), italienischer Musikproduzent und Komponist
 Enrico Capuano (* 1965), italienischer Sänger
 Francesco Capuano Di Manfredonia (15. Jahrhundert), italienischer Astronom 
 Francesco Capuano (1605–1638), jesuitischer Gelehrter
 Giovanni Capuano (nach 1182–1239), Erzbischof von Amalfi
 Jack Capuano (* 1966), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Luca Capuano (* 1977), italienischer Schauspieler
 Luigi Capuano (1904–1979), italienischer Regisseur
 Marco Capuano (* 1991), italienischer Fußballspieler
 Mike Capuano (* 1952), US-amerikanischer Politiker (Massachusetts)

 Sam Capuano (1917–2006), US-amerikanischer Schauspieler